El Barco de Ávila, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 O Barco de Valdeorras, municipi de la Comarca de Valdeorras (Província d'Ourense, Galícia)
 Comarca d'El Barco de Ávila - Piedrahíta, comarca de la província d'Àvila (Espanya)
 Virgilio Barco Vargas (Cúcuta, 1921 – Bogotà, 1997), polític colombià i enginyer civil.
 El barco (sèrie de televisió), sèrie de televisió produïda per Globomedia per a Antena 3.
 Polèmica del barco.